Огурцово () — село в Гатищенском сельском совете Волчанского района Харьковской области Украины.

Географическое положение 
Село Огурцово находится на правом берегу реки Северский Донец, есть мост, в 2-х км от границы с Россией, на противоположном берегу расположено село Гатище. Село окружает большой лесной массив (дуб).

История 
 1660 — дата основания.

Население 
Население по переписи 2001 года составляет 234 (106/128 м/ж) человека.

Достопримечательности 
 В двух километрах к югу от села Огурцово, на небольшой возвышенности пойменной террасы правого берега Северского Донца можно отыскать многослойное поселение эпохи бронзы и раннего железного века. В этом месте были расположены жилища земляночного типа, оставленные племенами Черняховской культуры II—IV веков. Неподалёку отсюда, в урочище Раскопанное, находится стоянка каменного века, где могут встретиться фрагменты неолитической керамики, кремнёвые орудия и отцепы.
 Братская могила советских воинов и жертв фашизма. Похоронено 23 чел.

Объекты социальной сферы. 
 Клуб
 Фельдшерско-акушерский пункт

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района